SVL steht für:
 Flughafen Savonlinna (IATA-Code) in Finnland
 Bahnhof Völklingen (DS100-Code)
 SpVgg Landshut, Sportverein
 SV Lippstadt 08, Sportverein
 snout-vent length, englische Bezeichnung für Kopf-Rumpf-Länge

SVL